Lombard Street (Londra)
Lombard Street (San Francisco)